Lukula kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Lugulu (vattendrag), Södra Kivu och Maniema, 
 Lukula (territorium), Kongo-Central, 
 Lukula (biflöde till Inzia), vattendrag i Kwango och Kwilu, 
 Lukula (biflöde till Shiloango), vattendrag i Kongo-Central,